

Patronymes 
Sousline (masculin ; ) ou Souslina (féminin ; ), parfois transcrit Souslin, est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Andreï Sousline (1950-2018), mathématicien russe
 Inna Souslina (née en 1979), handballeuse russe
 Mikhaïl Souslin (1894-1919), mathématicien russe
 Sergueï Sousline (né en 1944), judoka soviétique

Patronyme russe